Yonghe steht für:

 den Bezirk Yonghe (永和區) der Stadt Neu-Taipeh in Taiwan, siehe Yonghe (Neu-Taipeh)
 den Kreis Yonghe (永和县) der Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yonghe (Linfen)
 das Straßenviertel Yonghe (永和街道) des Stadtbezirks Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yonghe (Huangpu)
 das Straßenviertel Yonghe (永和街道) des Stadtbezirks Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yonghe (Shuangcheng)
 die Großgemeinde Yonghe (永河镇) im Stadtbezirk Anzhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yonghe (Anzhou)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Kreis Fenggang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yonghe (Fenggang)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Kreis Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yonghe (Ji’an)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Kreis Jidong in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yonghe (Jidong)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) der Stadt Jinjiang in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yonghe (Jinjiang)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) des Stadtbezirks Jinkouhe in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yonghe (Jinkouhe)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Autonomen Kreis Lianshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yonghe (Lianshan)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yonghe (Liuyang)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Stadtbezirk Shangyu in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yonghe (Shangyu)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Kreis Weng’an in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yonghe (Weng’an)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yonghe (Xingning)
 die Großgemeinde Yonghe (永和镇) im Kreis Zhengning in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yonghe (Zhengning)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Anyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yonghe (Anyang)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Bin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yonghe (Bin)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yonghe (Hailun)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yonghe (Hengshan)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yonghe (Jiuzhaigou)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Mao in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yonghe (Mao)
 die Gemeinde Yonghe (永和乡) im Kreis Shimian in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yonghe (Shimian)
 das Dorf Yonghe (永和村) der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Yonghe (Caolu)

 den Yonghe-Tempel (雍和宫), auch Lamatempel, in der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Yonghe-Tempel